Стамфорд бриџ се може односити на:
 Стамфорд бриџ, битку из 1066
 Стамфорд бриџ, данашње предграђе Јорка
 Стамфорд бриџ, стадион ФК Челси